Ховард Бёкко́ (; 2 февраля 1987, Хёнефосс, Бускеруд) — норвежский конькобежец. Олимпийский чемпион (2018), бронзовый призёр Игр (2010), чемпион мира 2011 года на 1500 м, многократный призёр чемпионатов мира и Европы в классическом многоборье, чемпион мира среди юниоров (2006), многократный чемпион Норвегии в классическом многоборье. У Ховарда есть младшая сестра Хеге (род. 1991), которая также занимается конькобежным спортом.

Биография 
Дебютировал на Олимпийских играх в 2006 году. Участвовал на двух дистанциях. На 1500 м упал и сошёл, в командной гонке занял 4-е место.

Бёкко завоевал свою первую победу на Кубке мира 2 декабря 2007 года в подмосковной Коломне, победив на 10000 метров. 

На Олимпийских играх 2010 в Ванкувере стал бронзовым призёром на дистанции в 1500 метров, занял 4-е место на 5000 м, 5-е место на 10000 м и 4-е место в командной гонке.

В 2011 году выиграл чемпионат мира на дистанции 1500 м

Трижды становился обладателем Кубка мира, в 2008 и 2010 годах в зачёте на дистанциях 5000 и 10000 м, в 2012 на дистанции 1500 м.

В 2012 году стал бронзовым призёром чемпионата мира на 1500 м.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений
 Jakub Majerski's Speedskating Database 

Конькобежцы Норвегии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту